Роун (округ, Теннессі)
Роун (округ, Західна Вірджинія)